Los bandidos de Río Frío puede referirse a:

 Los bandidos de Río Frío, novela del escritor mexicano Manuel Payno publicada por entregas en Barcelona de 1889 a 1891 y en la ciudad de México de 1892 a 1893.
  Los bandidos de Río Frío, película mexicana de 1938, primera adaptación de la novela homónima de Manuel Payno. Fue dirigida por Leonardo Westphal y protagonizada por Víctor Manuel Mendoza. 
 Los bandidos de Río Frío, película mexicana de 1956, segunda adaptación de la novela homónima de Manuel Payno. Fue dirigida por Rogelio A. González y protagonizada por Luis Aguilar. Su secuela fue la película Pies de Gato, en la cual se continuó la trama de la novela.
 Los bandidos de Río Frío, telenovela mexicana transmitida en 1976, su guion está basado en la novela homónima de Manuel Payno. Fue dirigida por Antulio Jiménez Pons y protagonizada por Rogelio Guerra.